Hickstead (paard)
 Hickstead (plaats)
 All England Jumping Course in Hickstead